Comores peut désigner :
 l'archipel des Comores, est un ensemble d’île de l'océan Indien.
 la Grande Comore, la plus grande île de l'archipel des Comores.
 Comores, ou Union des Comores, anciennement République fédérale islamique des Comores (RFIC), comprenant les îles de l'archipel hors Mayotte.